Toto je seznam kódů ISO 639-3 začínajících na A:

A

Reference 

ISO 639